Ivanhoe kan syfta på:

 Ivanhoe – en klassisk historisk äventyrsroman från 1820 av sir Walter Scott
 Ivanhoe – ett delprojekt till Firebird (schackprogram)
 Ivanhoe (film, 1913) – amerikansk stumfilm från 1913
 Ivanhoe (film, 1982) – en brittisk TV-film från 1982 i regi av Douglas Camfield
 Ivanhoe (opera) - en opera av Arthur Sullivan från 1891
 Ivanhoe (TV-serie, 1958) – en brittisk TV-serie med Roger Moore
 Ivanhoe (TV-serie, 1997) – en brittisk miniserie producerad av BBC och A&E från 1997
 Ivanhoe – den svarte riddaren – en brittisk-amerikansk film från 1952

Geografi

Australien 

 Ivanhoe (ort i Australien, New South Wales), Central Darling, 
 Ivanhoe, Victoria – del av en befolkad plats i Victoria, Banyule,

USA 

 Ivanhoe, North Carolina, Sampson County, 
 Ivanhoe, Virginia, Wythe County, 
 Ivanhoe, Minnesota, Minnesota, Lincoln County, 
 Ivanhoe, Kalifornien, Tulare County,